Ву́лиця Патрі́са Луму́мби — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Патріса Лумумби — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Патріса Лумумби — вулиця в місті Донецьк
 Вулиця Лумумби — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Патріса Лумумби — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Патріса Лумумби — вулиця в місті Чернівці.

Провулок Патріса Лумумби 
 Провулок Патріса Лумумби — вулиця в місті Первомайськ.

 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Василя Лукашевича в місті Бориспіль.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва Морської вулиці в смт Градизьк.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Золотоноша.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Іоанна Павла II в місті Київ.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Лубни.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва Енергетичної вулиці в смт Нова Водолага.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Сміла.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Амосова в місті Таврійськ.
 Вулиця Патріса Лумумби — колишня назва вулиці Зоряної у місті Чернівці.
 Проспект Патріса Лумумби — колишня назва Адміральського проспекту в місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей